Táticas Baseadas em Turnos — gênero de videojogos
Throwback Thursday — tendência entre os usuários de sites de mídia social de publicar ou republicar fotografias antigas
Tributil estanho — compostos de fórmula química

Desambiguações de siglas